Jepantschin () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Alexander Dmitrijewitsch Jepantschin (1914–1991), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Alexei Pawlowitsch Jepantschin (1823–1913), russischer Admiral 
 Iwan Petrowitsch Jepantschin (1788–1875), russischer Admiral 

Familienname
Russischer Personenname